Lomi ist der Familienname folgender Personen:
 Artemisia Lomi, gen. Gentileschi (1593–ca. 1654), italienische Malerin, Tochter von Orazio Lomi, Nichte von Aurelio Lomi
Aurelio Lomi (1556–1623/24), italienischer Maler, Bruder von Orazio Lomi, Onkel von Artemisia Lomi
 Giampaolo Lomi (1930–2021), italienischer Filmschaffender
Orazio Lomi, gen. Gentileschi (1563–1639), italienischer Maler, Bruder von Aurelio Lomi, Vater von Artemisia Lomi

LOMI ist die Abkürzung des Steklow-Instituts in Leningrad bzw. Sankt Petersburg.